A PFK Ludogorec Razgrad (bolgárul: ПФК Лудогорец Разград) egy bolgár labdarúgócsapat, melynek székhelye Razgrad városában található. Jelenleg a bolgár élvonalban szerepel. Színei: zöld-fehér.

Hazai mérkőzéseiket a 10254 fő befogadására alkalmas Ludogorec Arénában játsszák.

Történelem

A klubot 2001. június 18-án alapították Ludogorie Football Club néven. 2002-ben, miután egyesültek egy ifjúsági együttessel Razgrad 2000-re nevezték át. Kezdetekben alacsonyabb osztályú amatőr bajnokságokban szerepeltek, majd a 2005–2006-os szezonban feljutottak a harmadosztályba. Itt négy szezont töltöttek, miután a 2009–2010-es idény végén a második helyet megszerezve feljebb léptek a másodosztályba. A második vonalat mindössze egy szezon után sikerült megnyerniük, így kiharcolták az élvonalba kerülést. Az első osztályban töltött első szezonjuk után rögtön bajnoki címet, kupa és a szuperkupa győzelmet is megszerezték. A triplázás rajtuk kívül csak a Levszki Szofija és a CSZKA Szofija együtteseinek sikerült egy szezon alatt. A 2015–2016-os szezon végén sorozatban ötödször nyerték meg a bajnokságot. A 2013-14-es szezonban az Európa-liga csoportköréből továbbjutva, a legjobb 8 közé jutásért búcsúztatta őket a spanyol Valencia. A következő , 2014-15-ös idényben (majd a 2016-17-es szezonban) bejutottak az UEFA-bajnokok ligája csoportkörébe. Ez előtte (főtáblára jutás a BL-ben) bolgár csapatként csak a Levszki Szofijának sikerült.

Sikerei 

Bolgár bajnokság:
  Bajnok (11): 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

Bolgár másodosztály:
  Bajnok (1): 2010–11

Bolgár kupa:
  Győztes (2): 2012, 2014
  Döntős (1): 2017

Bolgár szuperkupa: 
  Győztes (5): 2012, 2014, 2018, 2019, 2021
  Döntős (4): 2013, 2015, 2017, 2020

Európai kupákban való szereplés

Megjegyzések
 1S: 1. selejtezőkör
 2S: 2. selejtezőkör
 3S: 3. selejtezőkör
 Rj: Rájátszás

Játékoskeret 
2022. július 5-e szerint.

Források

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap 
 Adatlapja az uefa.com-on 
 Legutóbbi eredményei a soccerway.com-on 

Bolgár labdarúgócsapatok
2001-ben alapított labdarúgócsapatok